Hooghiemstra, voormalige veevoederfabriek en gemeentelijk monument in Utrecht, in gebruik als bedrijvencentrum
Daniela Hooghiemstra (1967), Nederlands journalist en schrijver
Freddie Hooghiemstra (1931-1990),  Nederlands hockeyinternational